Akronim IPS może oznaczać:
 Integrated Publishing System – zintegrowany system wydawniczy
 Intrusion Prevention System – urządzenie sieciowe lub oprogramowanie wykrywające ataki
 Instytut Polityki Społecznej – jednostka dydaktyczno-naukowa Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 Instytut Polonistyki Stosowanej – jednostka dydaktyczno-naukowa Wydziału Polonistyki UW
 Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” – instytut badawczy z Poznania zajmujący się pojazdami szynowymi
 Instytut Propagandy Sztuki
 iPS (z ang. induced pluripotent stem [cells]) – niezróżnicowane, pluripotencjalne komórki macierzyste wyhodowane z komórek zróżnicowanych
 in-plane switching – technologia wytwarzania wyświetlaczy LCD
 Indoor Positioning System – system lokalizacji wewnątrz pomieszczeń